Bergerbos (Limburg), een natuurgebied bij Afferden
Bergerbos (Noord-Holland), een natuurgebied bij Bergen (Noord-Holland)